Jérémy Chardy / Fabrice Martin erano i detentori del titolo. Chardy ha deciso di non partecipare, mentre Martin ha deciso di giocare in coppia con Édouard Roger-Vasselin, ma sono stati sconfitti al primo turno da Cristian Garín e David Vega Hernández.

In finale Hugo Nys / Tim Pütz hanno sconfitto Luke Bambridge / Dominic Inglot con il punteggio di 7-5, 3-6, [10-3].

Teste di serie 

  Fabrice Martin /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (semifinale)

  Austin Krajicek /  Oliver Marach (quarti di finale) 
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Wildcard 

  Cameron Norrie /  João Sousa (primo turno)

  Frederico Ferreira Silva /  Pedro Sousa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2021